Рыбино — название населённых пунктов в России:

 Рыбино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Рыбино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Рыбино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Рыбино — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Рыбино — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Рыбино — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.
 Рыбино — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Рыбино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Рыбино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Рыбино — до 1933 г. название села Большие Уки Большеуковского района Омской области.